Potamophloios är ett släkte av svampdjur. Potamophloios ingår i familjen Potamolepiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Potamophloios